Otto Jørgensen er navnet på flere personer:

 Otto Jørgensen (politiker) (1808-1858) – dansk præst og politiker, medlem af Landstinget (Otto Frederik Christian Jørgensen)
 Otto Jørgensen (bankdirektør) (1829-1914) – dansk bankdirektør (Otto Albert Vilhelm Jørgensen)
 Otto Herskind Jørgensen (født 1932) – dansk amtsborgmester